Ludolf I. ist der Name folgender Personen:

 Ludolf I. von Dassel (~1115–nach 1166), Graf von Dassel 
 Ludolf I. (Ratzeburg) († 1250), Bischof von Ratzeburg 
 Ludolf I. von Rostdorf (1240–1304), Bischof von Minden, siehe Ludolf von Rostorf